Hartley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hartley Township (Iowa)
 Hartley Township (Pennsylvania)